Amphimedon () ist

in der griechischen Mythologie:
 Amphimedon (Sohn des Melaneus), ein Freier der Penelope
 Amphimedon (Genosse des Phineus), kommt bei der Hochzeit des Perseus um
 Amphimedon (Trojaner), wird von Aias dem Lokrer getötet

der Name folgender Personen:
 Amphimedon (Archon), Archon aus Teos

eine Tiergattung
Amphimedon (Schwamm) die zu den Hornkieselschwämmen zählt :en:Amphimedon (sponge) in der englischen Wikipedia